Zkratka RPM může mít více významů:
 RPM Package Manager – balíčkovací systém pro Linux
 otáčky za minutu – anglická zkratka (revolutions per minute) pro jednotku úhlové rychlosti
 Ravenovy progresivní matrice – populární neverbální psychodiagnostický test inteligence
 RPM – bývalý kanadský hudební časopis
Určování cen pro další prodej (angl. resale price maintenance)